Torn. Fu. или TFuG (от  — ранец и  — радиостанция) — принятое в германском Вермахте в период Второй мировой войны обозначение полевых радиостанций, приспособленных для переноски за плечами. При этом некоторые ранцевые рации назывались иначе, например Feldfu ( — полевой радиотелефон) или KlFuSpr ( — малогабаритный радиотелефон).

Список образцов

Torn. Fu. a 

Жаргонное название — «Антон». Выпускалась фирмой C. Lorenz AG с 1933 по 1939 г. Диапазон 3…6,6 МГц, выходная мощность — 2 Вт.

Torn. Fu. b1 

Разработка Lorenz. Жаргонное название — «Берта». На вооружении с 1936 г. Диапазон частот передатчика — 3…5 МГц, приёмника — 3…7.67 МГц. Приёмник и передатчик — раздельные, с независимой настройкой, собраны в общем кожухе. Передатчик может сохранять две предустановленные частоты. Выходная мощность передатчика — около 0,7 Вт. Приёмник — шестиламповый супергетеродин с промежуточной частотой 2 МГц. Чувствительность приёмника — 100 мкВ при выходном напряжении 1 мВ. Род работы — телеграф (амплитудная манипуляция) и телефон (амплитудная модуляция). Дальность действия — до 20 км телеграфом, до 10 — телефоном. Антенны — разборная штыревая и 15-метровый луч. Питание — два элемента по 2,4 В для питания накала ламп и две 90-вольтовые анодные батареи. Комплект состоит из двух упаковок — приёмопередатчика и ящика с питанием и принадлежностями. Габариты каждой упаковки 470×362×215 мм, масса — по 20 кг. Комплект переносится двумя людьми. Базовая модель для модификаций c, f, k.

Во время Второй мировой войны Torn. Fu. b1 и Torn. Fu. f были самыми распространёнными радиостанциями пехотных полков и артиллерийских дивизионов вермахта. По характеристикам, области применения и распространённости их аналогами в СССР были станции РБ (3-Р), РБМ, 13-Р.

Torn. Fu. c 
От Torn. Fu. b1 отличается только диапазоном частот: приёмника — 1,5…2,6 МГц, передатчика — 1,5…2,3 МГц.

Torn. Fu. d2 

УКВ радиостанция фирмы Telefunken, выпуск с 1937 г. до конца войны. Жаргонное наименование — «Дора». Область применения — связь штаба полка с батальонами и батальона с ротами. Диапазон частот 33,8…38 МГц. Виды работы — телеграф (амплитудная манипуляция) и телефон (амплитудная модуляция). Выходная мощность 0,15 Вт. Габариты приёмопередатчика 338×390×190 мм, масса 16,8 кг. Питание от аккумулятора 2В38 и двух батарей 90 В. Батареи и принадлежности размещались в отдельном ящике, по размерам равном самой радиостанции, и массой в снаряжённом виде 18,5 кг. Переносится двумя людьми, при этом может работать в движении. С 1941 г. для связи батальона с ротами вместо Torn. Fu. d2 стала применяться станция Feldfu. b., работающая на частотах выше 120 МГц.

Torn. Fu. f 
От Torn. Fu. b1 отличается только диапазоном частот: приёмника — 3…6,67 МГц, передатчика — 4,5…6,67 МГц. Применялась в артиллерийских дивизионах.

Torn. Fu. g 
Носимая КВ радиостанция, использовалась в мотопехоте (панцергренадеры), в том числе для связи на поле боя с командирскими танками и бронетранспортёрами. Разработка Lorenz, 1942 г. Диапазон частот — 2,5…3,5 МГц, мощность 0,5 Вт телефоном (АМ). Антенны — штырь высотой 1,5 м или 1,2 м с ёмкостной нагрузкой («зонтик») на вершине. Габариты 380×170×320 мм, масса 13,8 кг.

Torn. Fu. h 
Телефонная УКВ радиостанция на 10 лампах, 1941 г. Жаргонное название «Генрих» (Heinrich). Диапазон частот — 23…24,95 МГц. Выходная мощность — 0,06 Вт. Антенна — разборная штыревая, из пяти секций. Дальность действия — до 2,5 км. Питается от двух аккумуляторов по 2,4 В. Габариты 360×350×205 мм, масса 14,5 кг. Может работать в движении.

Torn. Fu. i (TFuG.i) 
Разработка фирмы Lorenz 1943 года, на вооружении с 1944, жаргонное название «Ида». Телеграфно-телефонная радиостанция, предназначенная для замены серии Torn.Fu.b1/f/k, гораздо более компактная и мощная. Для повышения экономичности в телефонном режиме передатчик имеет автоматически регулируемый уровень несущей в зависимости от уровня модуляции (система HAPUG). Диапазон частот — 1.8…3.0 МГц. Мощность передатчика — 3 Вт. Приёмник — супергетеродин на 9 лампах. Питание от двух аккумуляторов или ручного генератора (солдат-мотора).

Torn. Fu. k (TFuG.k) 

Модификация Torn. Fu. f. На вооружении с 1943 г., жаргонное название «Кауфман». В отличие от предшествующих моделей питается от двух накальных батарей через вибропреобразователь. Остальные характеристики и внешний вид не изменились.

Torn. Fu. t 
Носимая КВ станция разработки Lorenz для панцергренадеров, развитие идеи Torn. Fu. g. Диапазон 2,5…3,5 МГц, мощность 1 Вт телеграфом и 0,5 Вт телефоном (по другим данным — 1,5 Вт). Собрана по трансиверной схеме — две из семи ламп работают и при приёме, и при передаче. Габариты 390×337×180 мм, масса 18 кг. Выпуск начат в самом конце войны.

Примечания

Литература 
 Радиостанции германской армии. Справочник. / В помощь командиру-связисту. Выпуск 3. — М.:Главное управление связи Красной Армии, 1942 
 Связь в немецко-фашистской армии (Краткие сведения). — М.:Главное разведывательное управление Красной Армии, 1944 
 Signal Communication Equipment Directory. German Radio Communication Equipment. War Department Technical Manual TME 11-227. — Washington:United States Government Printing Office, 1944 
 War Department Technical Bulletin TB SIG E16. German RadioSet Torn. Fu. g. — War Department, 12 August 1944 
 D 964/4. Das Tornisterfunkgerät d2 (Torn. Fu. d2) — Berlin, 1939
 D 940/3. Das Tornisterfunkgerät b1 (Torn. Fu. b1) — Berlin, 1940
 D 1014/1. Das Tornisterfunkgerät h (Torn. Fu. h) — Berlin, 1942 
 Frantisek Koran, Alois Vesely. Wireless for Wehrmacht in detail. — Wings & Wheels Publications, 1999, ISBN 8090267750

Ссылки 
 Радиомузей РКК. Torn.Fu.b1 
 Радиомузей РКК. Torn.Fu.d2 
 Радиомузей РКК. Torn.Fu.f 
 WWII MILITARY RADIO TECHNOLOGY VIRTUAL MUSEUM 
 Torn. Fu. (b1, c, f, h, k) Series  (фото)
 Torn. Fu. (a, b) Series (Lorenz)  (фото)
 Torn. Fu. d2  (фото)
 Backpack Transceivers (фото)
 Ground Transceiver Torn. Fu. f 
 Luca Fusari Web Site. TORN.FU.G / TORN.FU.T
 LA6NCA’s WW2 RADIO PAGE, LARVIK, NORWAY 
 Radiomuseum.org. Tornisterfunkgerät Torn. Fu. t 
 Russian/German Military Radios. Torn.Fu.g (подробные фото)
 Wehrmacht radio equipment. Torn.Fu.b1/Torn.Fu.c/Torn.Fu.f 
 Wehrmacht radio equipment. Tornisterfunkgeräte.d2 — VHF AM transceiver 
 

Радиосвязь
Радиостанции (техника)
Военные средства связи
Техника связи Второй мировой войны
Военная техника Германии периода Второй мировой войны